Mikrométer (mértékegység) – SI-mértékegység, a méter egymilliomod része (a milliméter ezredrésze)
 Mikrométer (mérőeszköz) – Gépipari mechanikus hosszmérőeszköz, mellyel általában 0,01 mm pontossággal lehet mérni. A digitális típusok pontossága 0,001 mm is lehet.